Armin Mahbanoozadeh est un patineur artistique américain né le  à Alexandria. Il a terminé troisième du Skate America en 2010, pour sa deuxième saison en senior.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique américain
Naissance à Alexandria (Virginie)
Naissance en août 1991